Cette page reprend des classements de marques de voitures par indice de fiabilité. La méthodologie varie en fonction de l'organisme qui émet le classement.

Une fiabilité élevée diminue les risques d'avoir des pannes, mais ne diminue pas le risque d'accident mortel. La sécurité d'une voiture en cas d'accident est testée par différents NCAP, dont Euro NCAP.

Pondérés en fonction de la gravité des pannes

Euroconsumers (UE) 

Classement selon les associations UFC-Que choisir et Euroconsumers (dont fait partie Test-Achats) et dont la dernière mise à jour date de janvier 2022, basé sur les réponses à un questionnaire des propriétaires (Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal) de plus de  voitures. Ces classements concernent des voitures de 0 à 10 ans. Le calcul est effectué à partir du nombre de problèmes ayant nécessité une réparation ou un remplacement durant les 12 derniers mois. Les remplacements normaux de pièces d'usure ne sont pas pris en compte, ni les réparations dues à des accidents ou à des actes de vandalisme. Les problèmes sont pondérés en fonction de leur gravité : ceux pouvant entraîner une immobilisation ou concernant des organes de sécurité comme les freins ou la direction pénalisent davantage l'indice de fiabilité. Le taux de recommandation correspond au taux de réponse « oui » à la question « Recommanderiez-vous une voiture de la marque à des proches ? ».

Légende (2020) :

Légende (2016 et 2018 hors satisfaction) :

What Car? (UK) 
Classement selon le magazine What Car?, dont la dernière mise à jour date d'août 2022, basé sur les réponses à un questionnaire d'environ  propriétaires (Royaume-Uni) de voitures âgées de 0 à 5 ans. Ce classement est calculé à partir du nombre de problèmes rencontrés durant les 12 derniers mois. Les problèmes sont pondérés en fonction de leur gravité : ceux entraînant un temps ou un coût de réparation plus élevé pénalisent davantage l'indice de fiabilité.

Consumer Reports (US) 
Classement selon l'association Consumer Reports, dont la dernière mise à jour date de novembre 2022, basé sur les réponses à un questionnaire des propriétaires (États-Unis) de plus de  voitures immatriculées de 2000 à 2022 (voitures de 0 à 22 ans). Ce classement est calculé à partir du nombre de problèmes rencontrés durant les 12 derniers mois. Les problèmes sont pondérés en fonction de leur gravité : ceux pouvant entraîner une immobilisation ou une réparation coûteuse pénalisent davantage l'indice de fiabilité.

L'association conseille d'attendre un an ou deux avant d'acheter une voiture dont le modèle vient de sortir ou a bénéficié d'un rafraîchissement..

Légende :

Non pondérés

Auto Plus (France) 
Classement selon Auto Plus, magazine automobile français, dont la dernière mise à jour date de juin 2022, basé sur les e-mails et courriers reçus en 2021. Une corrélation est effectuée entre les témoignages de pannes concernant des modèles des 20 marques les plus vendues en France et sortis à partir de 2014 (voitures de 0 à 7 ans), et affichant moins de , et les ventes en neuf sur la même période. Il n’est pas fait mention d'une pondération en fonction de la gravité des pannes.

J.D. Power (UK) 
Classement selon l'entreprise , dont la dernière mise à jour date de mai 2019, basé sur les réponses à un questionnaire de  propriétaires (Royaume-Uni) de voitures immatriculées de 2015 à 2018 (voitures de 1 à 3 ans). Le classement est calculé à partir du nombre de problèmes rencontrés durant les 12 derniers mois par 100 voitures, sans distinction au niveau de la gravité des problèmes.

Notes et références 

Liste en rapport avec l'automobile
Fiabilité